Schultes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Josef August Schultes
 Julius Hermann Schultes
 Richard Evans Schultes